Jan Świderski se poate referi la una dintre următoarele persoane:
 Jan Świderski (1895-1965), naturalist polonez, profesor, activist social
 Jan Świderski (1904-1988), chimist polonez
 Jan Świderski (1913-2004), artist polonez
 Jan Świderski (1916-1988), actor polonez

Vezi și
 Świderski